Gəndov – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Gəndov – centro abitato del distretto di Lerik, in Azerbaigian
 Gəndov – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian